Pingel ist ein Wort aus der mittelniederdeutschen Sprache, das so viel wie „Klingel, Glöckchen, kleine Schelle“ bedeutet. Es ist auch der Familienname verschiedener Personen:

 Bernd Harbeck-Pingel (* 1968), deutscher evangelischer Theologe
 Berti Pingel (1918–2012), deutsche Tischtennisspielerin, siehe Berti Capellmann
 Burkhard Pingel (* 1957), deutscher Fußballspieler
 Ernst Pingel (1907–1979), deutscher Maler aus Uelzen
 Erwin Pingel (* 1924), deutscher Politiker (DBD)
 Frank Pingel (* 1964), dänischer Fußballspieler
 Franz Pingel (1872–1955), deutscher Politiker (Zentrum), MdL Preußen
 Friedrich-Franz Pingel (1904–1994), deutscher Maler
 Hans-Otto Pingel (* 1953), deutscher ehemaliger Speedwayfahrer
Ole Pingel (1938–2009), dänischer Radrennfahrer
 Rolf Pingel (1913–2000), deutscher Jagdflieger im Zweiten Weltkrieg
 Uli Pingel (* 1977), deutscher Fernsehmoderator
 Volker Pingel (1941–2005), deutscher Historiker, Professor für Vor- und Frühgeschichte an der Ruhr-Universität Bochum
 Willy Pingel (1907–1994), deutscher Kunstbuchbinder
 Zoran Pingel (* 1999), deutscher Schauspieler